Een plein in Borgerhout.
Het deels er onder gelegen Foorplein (premetrostation)